(167) Урда () — небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к астероидам светлого спектрального класса S. Он входит в состав семейства Корониды. Астероид был обнаружен 28 августа 1876 года германо-американским астрономом К. Г. Ф. Петерсом в Клинтоне, США и назван в честь , по имени одной из норн германо-скандинавской мифологии.

Покрытие звёзд этим астероидом было зафиксировано 23 июля 2001 года в Японии.

См. также 
 Список астероидов (101—200)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Корониды
Астероиды диаметром от 2 до 40 км